12-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 12-я параллель северной широты
 12-я параллель южной широты

См. также 
 12-й меридиан